Kefar Szemarjahu
 Szemarjahu Ben-Cur